18-я  олимпиада по шахматам состоялась в Лугано с 17 октября по 7 ноября 1968 года при участии 53 стран.

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Петросян, Спасский, Корчной, Геллер, Полугаевский, Смыслов

Югославия 
Глигорич, Ивков, Матанович, Матулович, Парма, Чирич

Болгария 
Бобоцов, Трингов, Падевский, Коларов, Радулов, Пеев

США 
Решевский, Эванс, Бенко, Р. Бирн, Ломбарди, Д. Бирн

ФРГ 
Унцикер, Шмид, Дарга, Пфлегер, Хюбнер, Хехт

Венгрия 
Портиш, Сабо, Билек, Лендьел, Барца, Чом

Аргентина 
Найдорф, Панно, Сангинетти, Россетто, Рубинетти, Рай. Гарсиа

Румыния 
Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Дример, Шоош, Унгуряну

Чехословакия 
Горт, Филип, Смейкал, Янса, Аугустин, Яната

ГДР 
Ульман, Питч, Цинн, Малих, Либерт, Хеннингс

Польша 
Костро, Беднарский, Дода, В. Шмидт, Адамский, Громбчевский

Дания 
Ларсен, Бринк-Клауссен, Хаманн, Хольм, Ф. Петерсен, Нёрбю

Канада 
Дэн. Яновский, Саттлс, Мачкаши, Аллан, Дэй, М. Шульман

Филиппины 
Р. Рейес, Балинас, де Кастро, Наранья, Бандал, Р. Родригес

Финал «B»

Нидерланды 
Доннер, Рее, Лангевег, Бауместер, Куйперс, Принс

Англия 
Пенроуз, Коттнауэр, П. Кларк, Кин, П. Ли, Басман

Австрия 
Дюкштейн, Прамесхубер, Штоппель, Янечек, Кинцель, Х. Нидермайер

Финал «C»

Австралия 
Хэмилтон, Фуллер, Кошницкий, Флатов, Ф. Вайнер, Шоу

Норвегия 
Йоханнессен, Хоэн, Сведенборг, Свайг, Вибе, де Ланге

Италия 
Джустолизи, Каппелло, Дзикики, Примавера, Магрин, Романи

Финал «D»

Сингапур 
Тан Лиан Анн (Дань Лянъань), Лим Кок Анн, Тан Лиан Сен (Дань Лянсен), Чу Кви Гиам, Ли Чи Сэн, Чун Лион Он

Франция 
Бутвиль, Летцельтер, Юге, Жан, Тьелльман, Ферри

Парагвай 
Р. Сильва, Рекальде, Риего Прието, Х. Гонсалес, Кантеро, М. Леви

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвёртая группа:

 Пятая группа:

 Шестая группа:

 Седьмая группа:

Финал «A» 
 Курсивным шрифтом выделены матчи сыгранные в полуфиналах.

Финал «B» 
 Курсивным шрифтом выделены матчи сыгранные в полуфиналах.

Финал «C» 
 Курсивным шрифтом выделены матчи сыгранные в полуфиналах.

Финал «D» 
 Курсивным шрифтом выделены матчи сыгранные в полуфиналах.

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска:
 Т. Петросян (СССР) — 10½ из 12 
 Дж. Пенроуз (Англия) — 12½ из 15 
 С. Йоханнессен (Норвегия) — 10 из 13
 Вторая доска:
 Г. Трингов (Болгария) — 11 из 14
 Л. Шмид (ФРГ) — 9 из 12
 Б. Спасский (СССР) — 10 из 14
 Третья доска:
 В. Корчной (СССР) — 11 из 13
 Я. Крайдман (Израиль) — 11 из 14
 Б. Юге (Франция) — 10 из 13
 Четвёртая доска: 
 Ш. Каган (Израиль) — 10½ из 13
 Е. Геллер (СССР) — 9½ из 12
 Р. Кин (Англия) — 13 из 17
 Запасной:
 1. Г. Бадильес — (Гонконг) — 11½ из 14
 2. Л. Полугаевский (СССР) — 10½ из 13
 3. И. Радулов (Болгария) — 10½ из 14
 3. Г. Барца (Венгрия) — 10½ из 14
 3. Х. Либерт (ГДР) — 9 из 12
 Запасной:
 1. В. Смыслов (СССР) — 11 из 12
 2. Т. Шоу (Австралия) — 12 из 14
 3. Д. Бирн (США) — 9 из 12
 3. Л. Принс (Нидерланды) — 9 из 12

Литература 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 18-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть шестая) 

Шахматные олимпиады
1968 год в шахматах
Октябрь 1968 года
Ноябрь 1968 года
Шахматы в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1968 году